Купа́льница алта́йская, или огонёк алта́йский () — травянистое многолетнее растение рода  семейства .

Распространение и экология 
Встречается на Алтае, в Западной Сибири и Средней Азии, Северном Китае и Монголии. 

Растёт по верхней границе лесного пояса, на субальпийских и альпийских лугах на высоте 900―2300 м над уровнем моря.

Ботаническое описание 
Стебель простой, реже ветвистый, высотой до 80—90 см. 

Стеблевые листья сидячие. Прикорневые листья на черешке пальчато-раздельные, собраны в розетку 25—30 см высотой.

Цветки шаровидные, оранжевые или золотисто-жёлтые, снаружи иногда красноватые, широкояйцевидные, крупные, диаметром до 5 см, слегка открытые. Чашелистики в количестве 10—20. Лепестки-нектарники оранжевые, в 2 раза короче чашелистиков, на верхушке закругленные, нерасширенные, узкие. Тычинки и пестики многочисленные. Пыльники пурпурные. Во время цветения в центре видны чёрные пестики. От купальницы азиатской отличается маленькими и более узкими лепестками. Цветёт в зависимости от места обитания в мае, июне. 

Плоды-листовки расположены шарообразной головкой. Носик отогнут наружу. Семена гладкие, чёрные, с едва намеченными гранями.

В полосе контакта с купальницей азиатской и с купальницей джунгарской на Тянь-Шане образует гибриды.

Значение и применение 
По наблюдениям в Киргизии цветки и плоды поедаются овцами, при этом листья почти не поедаются. 

Имеет сходный химический состав с купальницей азиатской и так же используется в народной медицине.

Выращивается как декоративное растение. В культуре с 1874 года.

Охрана 
Этот вид занесён в Красную книгу республики Узбекистан.

Таксономия 
Вид впервые был описан российским ботаником Карлом Антоновичем Мейером в работе , опубликованной в 1831 году.

Подвиды 
  
 , Mem. Natl. Sci. Mus. (Tokyo) 24: 54 (1991) 
 , Mem. Natl. Sci. Mus. (Tokyo) 24: 57 (1991)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Энциклопедия садовых декоративных растений купальницы Сибири и Средней Азии
 Красная книга республики Узбекистан: купальница алтайская

Лютиковые
Флора Евразии
Декоративные садовые растения
Лекарственные растения